Góra Cooka – historyczna maoryjska nazwa brzmiała Aorangi (forma standardowa)
 SS Aorangi – parowiec wodowany w 1883
 MV Aorangi – motorowiec wodowany w 1924